Астлан 4. Сексион има више значења:

 Астлан 4. Сексион, Ел Бахио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Астлан 4. Сексион, Корчо и Чилапиља (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику